Alonso pode referir-se a uma das seguintes pessoas:
 Fernando Alonso — piloto de Fórmula 1, campeão de automobilismo;
 Joaquim Guilherme Santos Silva — caricaturista e artista gráfico que usou o pseudónimo de Alonso.

Desambiguação